Keiser ist der Familienname folgender Personen:
 August Keiser (1925–1991), Schweizer Politiker
 César Keiser (1925–2007), Schweizer Kabarettist
 Dagobert Keiser (1879–1959), Schweizer Architekt
 Daniela Keiser (* 1963), Schweizer Konzept- und Installationskünstlerin
 Erich von Keiser (1882–1969), deutscher Generalleutnant
 Ernst Keiser (1894–1960), Schweizer Grafiker, Maler und Kunstpädagoge
 Ferdinand Keiser (* 1942), Schweizer Politiker (CVP)
 Fred Keiser (1895–1969), Schweizer Entomologe
 Gabriele Keiser (* 1953), deutsche Autorin
 Gottfried Keiser (um 1650–nach 1712), deutscher Komponist und Kantor
 Heinrich Keiser (1899–1957), deutscher Kaufmann und nationalsozialistischer Funktionär
 Helen Keiser (1926–2013), Schweizer Schriftstellerin und Fotografin
 Helmut Keiser (* 1953), deutscher Unternehmer und Manager
 Jessica Keiser (* 1994), Schweizer Snowboarderin
 Joseph Keiser (1859–1939), Schweizer Geodät, Aquarellist und Professor

 Lorenz Keiser (* 1959), Schweizer Kabarettist
 Ludwig Keiser (1816–1890), Schweizer Bildhauer
 Max Keiser (* 1960), US-amerikanischer Ökonom und Publizist
 Reinhard Keiser (1674–1739), deutscher Komponist
 Richard von Keiser (1867–1946), Generalmajor 
 Rolf von Keiser (1908–1976), deutscher Diplomat
 Rut Keiser (1897–1968), Schweizer Historikerin und Frauenrechtlerin
 Sepp Keiser (1923–2015), Schweizer Schauspieler, Kabarettist und Mikrofilmpionier
 Thorsten Keiser (* 1974), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Willibald Wiercinski-Keiser (1888–1944), deutscher Jurist

sowie
 der Name der Stadt Keiser (Arkansas)
 Keiser (Adelsgeschlecht), preußisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Kaiser (Begriffsklärung)
 Kayser
 Keyser
sowie
 Kaißer
 Kayßer
 Kaysser
 Keyßer
 Keysser